En français, locale est le féminin de l'adjectif .
 En informatique, le (ou les) locale(s) désignent, par anglicisme, les paramètres régionaux.
 Un locale (pluriel locali) est une subdivision locale de la mafia calabraise.